Panu Kuusela (2 de abril de 1979) é um futebolista finlandês que já atuou no FC Viikingit e no Rops.

Shefki Kuqi